Gemma Bovery steht für:

 Gemma Bovery (Comic), Graphic Novel von Posy Simmonds (2000)
 Gemma Bovery – Ein Sommer mit Flaubert, Originaltitel Gemma Bovery, französisch-englischer Spielfilm von Anne Fontaine (2014)

Siehe auch:
 Madame Bovary (Begriffsklärung)